De Wereldbeker schaatsen 2007/2008 gaat voor de 5000/10.000 meter rijders van start in Salt Lake City met de 5000 meter. Dit gebeurt op 10 november 2007 in de Verenigde Staten. De andere wedstrijden vinden plaats in Calgary, Kolomna, Heerenveen, Hamar, Baselga di Pinè en tijdens de Wereldbekerfinale in Heerenveen. In Moskou en in Hamar wordt 10.000m gereden, de andere wedstrijden gaan over 5000m.

Podia

Eindstand

 Wegens hevige sneeuwval is de 5000m van Baselga na 4 ritten gestaakt.

+ = 10.000m
- = geen deelname
0 = geen punten

Man 5000
2007/08